Gandasoli (Cikakak), een plaats in Indonesië
Gandasoli (Kramatmulya), een plaats in Indonesië
Gandasoli (Plered), een plaats in Indonesië
Gandasoli (Tanjungsiang), een plaats in Indonesië